Tasmania – stato insulare dell'Australia
 Tasmania – isola dell'Australia
 Tasmania – romanzo di Paolo Giordano del 2022

 HMS Archer (D78) – portaerei della Marina britannica, rinominata MV Tasmania nel 1955